Хесус Гомез има више значења:

 Хесус Гомез (Текоман), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Хесус Гомез, Ел Папалоте (Сан Игнасио Рио Муерто), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Хесус Гомез, атлетичар Шпаније рођен 24. априла 1991. године